Дуглас DC-1 () — американский пассажирский самолёт. Первая модель серии United States Douglas Commercial. Был построен в единственном экземпляре, однако на его основе были созданы DC-2 и DC-3.

Разработка 
Начало разработки DC-1 можно отнести к катастрофе  в 1931 году, которая произошла из-за разрушения конструкции одного из крыльев, возможно из-за воды, которая проникла в щели деревянного крыла и растворила клей. После катастрофы Aeronautics Branch of the US Department of Commerce установило строжайшие ограничения на использование деревянных крыльев на пассажирских самолетах. Компания Boeing в итоге разработала самолёт 247 — двухмоторный цельнометаллический моноплан с выпускаемыми шасси. Однако производственные ресурсы Boeing обслуживали нужды United Airlines, часть , которой так же принадлежал Boeing.

TWA требовался самолёт, способный составить конкуренцию высокопроизводительному Boeing 247. Компания объявила конкурс на создание трёхмоторного 12-местного цельнометаллического самолёта, способного преодолевать 1740 километров со скоростью в 242 км/ч. Самым серьёзным требованием спецификации было то, что самолет должен был быть способен на безопасный взлёт с одним отказавшим двигателем с любого из аэропортов на основных маршрутах TWA, особенно — со взлётной полосы аэропорта Альбукерке, который находится на большой высоте и имеет высокие летние температуры воздуха.

Дональд Дуглас поначалу сомневался в целесообразности участие его компании в конкурсе TWA. Бизнесмен считал, что рынок едва ли вместит сотню самолётов — именно столько нужно было продать чтобы покрыть производственные затраты. Тем не менее, Дуглас отправил заявку на двухмоторный самолёт с алюминиевым корпусом и местом для 12 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника. Самолёт превзошел спецификации TWA даже с двумя двигателями — салон имел хорошую звукоизоляцию и был утеплен, самолёт мог взлетать и садиться на одном двигателе.

Конструкция 
Douglas DC-1 — цельнометаллический двухдвигательный легкий транспортный авиалайнер вместимостью 12 пассажиров. Низкоплан классической схемы с убирающимся шасси.

Фюзеляж — типа полумонокок прямоугольно-овального сечения. В носовой части фюзеляжа находилась закрытая двухместная кабина экипажа, далее пассажирский салон на 12 посадочных мест. Расположение кресел — по шесть с каждого борта с проходом по середине салона. В хвостовой части располагался туалет с умывальником и багажное отделение.

Крыло — низко расположенное, свободнонесущее, разъемное, трапециевидное в плане, консоли расположены под углом к линии горизонта. Крыло состоит из центроплана двух отъёмных консолей. Центроплан жестко интегрирован в конструкцию фюзеляжа. Обшивка несущая, материал дюралюминий. Механизация крыла — элероны и щелевые закрылки.

Хвостовое оперение — классической схемы, однокилевое. Киль с рулем направления. Стабилизатор с рулями высоты.

Шасси — двухстоечное с хвостовым колесом. На каждой стойке установлено по одному колесу. Колеса снабжены тормозами. Амортизация стоек гидро-пневматическая. Хвостовое колесо поворотное. Шасси в полете убираются, при этом колеса частично выступают.

Силовая установка — два поршневых 9-цилиндровых звездообразных двигателя воздушного охлаждения Wright Cyclone SGR-1820 F3, мощностью 710 л. с. каждый. Двигатели устанавливались в аэродинамических мотогондолах на центроплане и закрывались капотами. Воздушный винт трёхлопастный изменяемого шага.

История использования 
Был построен только один экземпляр, совершивший первый полет 1 июля 1933 года под управлением Карла Ковера. Ему было дано модельное имя DC-1. За полгода он совершил около 200 испытательных полётов и продемонстрировал превосходство над распространёнными в то время самолётами Ford и Fokker Trimotor.

TWA приняло самолет 15 сентября 1933 года с некоторыми изменениями (число пассажирских мест увеличено до 14, установлены более мощные двигатели), и заказало постройку 20 экземпляров следующей модели самолета — Douglas DC-2.

В мае 1938 года DC-1 был продан в Великобританию лорду Форбсу, который использовал его некоторое время перед продажей во Францию в октябре 1938 года. В ноябре 1938 года самолёт был куплен испанской Líneas Aéreas Postales Españolas (L.A.P.E.) и пополнил транспортную авиацию ВВС Испанской республики. С июля 1939 года использовался Iberia Airlines под именем Negron. В декабре 1940 получил серьёзные повреждения во время жесткой посадки на Малаге и был списан как не подлежащий восстановлению.

Спецификации 
Данные из «McDonnell Douglas Aircraft since 1920»

Основные характеристики

Летные характеристики

Примечания 
Источники

Библиография

 Francillon, René J. McDonnell Douglas Aircraft since 1920. London: Putnam, 1979. ISBN 0-370-00050-1.
 Freidman, Herbert M. and Ada Kera Friedman. «The Legacy of the Rockne Crash». Aeroplane, Vol. 29, No. 5, Issue 337, May 2001, pp. 34-40. London: IPC. ISSN 0143-7240.
 Gradidge, Jennifer M., ed. DC-1, DC-2, DC-3: The First Seventy Years. Tonbridge, Kent, UK: Air-Britain (Historians), Two volumes, 2006. ISBN 0-85130-332-3.
 O’Leary, Michael. «Database: Douglas DC-1 & DC-2». Aeroplane, Vol. 35, No. 2, Issue 406, February 2007, pp. 70-89. London: IPC. ISSN 0143-7240.
 Pearcy, Arthur. «Douglas Commercial Two». Air Enthusiast, Nineteen, August-November 1982, pp. 60-77. Bromley, UK: Fine Scroll. ISSN 0143-5450.

Самолёты Douglas
Пассажирские самолёты
Предсерийные самолёты и прототипы